

League
{| border=1 cellpadding=1 cellspacing=0 width=85% style="border-collapse:collapse"
|- align=center
!width=5%|Helyezés
!width=25%|Klub
!width=4%|Játszott
!width=4%|GY
!width=4%|D
!width=4%|V
!width=4%|L
!width=4%|K
!width=4%|GK
!width=4%|Pont
|- align=center
|1
|FK Partizan Belgrád
|26
|23
|1
|2
|77
|17
| +60
|47
|- align=center
|2
|Dinamo Zagreb
|26
|19
|4
|3
|81
|26
| +55
|42
|- align=center
|3
|Crvena Zvezda
|26
|18
|3
|5
|66
|23
| +43
|39
|- align=center
|4
|Hajduk Split
|26
|16
|4
|6
|57
|21
| +36
|36
|- align=center
|5
|Metalac Beograd
|26
|13
|3
|10
|40
|35
| +5
|29
|- align=center
|6
|Spartak Subotica
|26
|11
|6
|9
|40
|34
| +6
|28
|- align=center
|7
|Lokomotiva Zagreb
|26
|10
|4
|12
|34
|43
| -9
|24
|- align=center style="background:#ffa07a;"
|8
|FK Vardar Szkopje
|26
|8
|6
|12
|41
|49
| -8
|22
|- align=center style="background:#ffa07a;"
|9
|Kvarner Rijeka
|26
|7
|7
|12
|27
|42
| -15
|21
|- align=center style="background:#ffa07a;"
|10
|Budućnost Titograd
|26
|7
|6
|12
|44
|54
| -10
|20
|- align=center
|11
|Ponziana Trieste
|26
|9
|2
|15
|35
|50
| -15
|20
|- align=center style="background:#ffa07a;"
|12
|Željezničar Szarajevó
|26
|7
|4
|15
|31
|54
| -23
|18
|- align=center style="background:#ffa07a;"
|13
|14. Oktobar Niš
|26
|4
|5
|17
|26
|76
| -50
|13
|- align=center style="background:#ffa07a;"
|14
|Nafta Lendava
|13
|3
|2
|6'''|6
|?| ?
|11
|- align=center style="background:#98fb98;"
| -
|Vardar Szkopje
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|- align=center style="background:#98fb98;"
| -
|FK Sarajevo
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|}
Gólkirály: Franjo Wölfl (Dinamo Zagreb) (28 gól 24 bajnoki meccsen)

Bajnok: FK Partizan (edző: Spitz Illés)

játékos (bajnoki mérkőzés/gólok)
Stjepan Bobek (23/24)Miroslav Brozović (23/2)Bela Palfi (21/4)Zlatko Čajkovski (20/3)Kiril Simonovski (19/5)Franjo Rupnik (18/11)Prvoslav Mihajlović (18/9)Aleksandar Atanacković (17/3)Milivoje Đurđević (17/0)Franjo Glazer (16/0) (kapus)Stanislav Popesku (13/0)Miodrag Jovanović (13/0)Silvester Šereš (12/2)Florijan Matekalo (7/3)Jane Janevski (6/1)Risto Nikolić (6/0) (kapus)Vladimir Firm (4/3)Momčilo Radunović (4/0)Ratko Čolić (2/0)Stevan Jakuš (2/0)Franjo Šoštarić (2/0) (kapus)Šepe Šutevski (1/0)

Kupa
Nyolcaddöntő
Partizan Beograd 2 - 0 Proleter Priština

Crvena Zvezda Beograd x - x X

X x - x X

X x - x X

X x - x X

X x - x X

Sloga Novi Sad x - x X

Naša Krila Zemun x - x X

Negyeddöntő
Naša Krila Zemun x - x X

Partizan Beograd 2 - 1 Crvena Zvezda Beograd

X x - x X

Sloga Novi Sad x - x X

Elődöntő
Naša Krila Zemun x - x X

Partizan Beograd 4 - 0 Sloga Novi Sad

Döntő
Partizan 2 - 0 Naša Krila ZemunStadion: JNA StadionNézőszám: 10,000Bíró: Podupski (Zágráb)Partizan: Franjo Šoštarić, Miroslav Brozović, Ratko Čolić, Bela Palfi, Miodrag Jovanović, Aleksandar Atanacković, Prvoslav Mihajlović, Stjepan Bobek, Jovan Jezerkić, Momčilo Radunović, Kiril Simonovski.Naša krila''': Popadić, Lazić, Filipović, Grčić, Brnjevarac, Lokošek, Panić, Pečenčić, Zlatković, Damjanović, Borovic

Kapcsolódó szócikkek 
 Jugoszláv Kupa
 Jugoszláv Bajnokság
 Jugoszláv labdarúgó-szövetség

További információk 
 Yugoslavia Domestic Football Full Tables

Jugoszláv labdarúgó-bajnokságok
Jugoszlav 1
Jugoszlav 1